The Killing puede referirse a:

 The Killing (película): Película del género film noir, dirigida por Stanley Kubrick en 1956; 
 The Killing (Forbrydelsen): Serie danesa de televisión policíaca procesal, creada por Søren Sveistrup y emitida en 2007; o
 The Killing (serie de televisión): Serie estadounidense de televisión basada en la danesa homónima, emitida en 2011.